Dörfl ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte in Deutschland:
 Dörfl (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Dörfl (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Dörfl (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Dörfl (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Dörfl (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen (Oberbayern), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Dörfl (Reichertshofen), Ortsteil des Marktes Reichertshofen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Dörfl (Gemeinde Steinberg-Dörfl), Ortschaft von Steinberg-Dörfl, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland

 Dörfl (Gemeinde Ferlach), Ortschaft der Stadt Ferlach, Bezirk Klagenfurt Land, Kärnten
 Dörfl (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft von Frauenstein (Kärnten), Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Dörfl (Gemeinde Friesach), Ortschaft der Stadt Friesach, Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Dörfl (Gemeinde Gurk), Ortschaft von Gurk (Kärnten), Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Dörfl (Gemeinde Straßburg), Ortschaft von Straßburg (Kärnten), Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten

 Dörfl bei Kasten, Katastralgemeinde von Kasten bei Böheimkirchen, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Dörfl (Gemeinde Altenmarkt), Ortsteil von Nöstach, Altenmarkt an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Dörfl (Gemeinde Asperhofen), von Asperhofen, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Dörfl (Gemeinde Bischofstetten), Katastralgemeinde von Bischofstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Dörfl (Gemeinde Kilb), Ortschaft von Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Dörfl (Gemeinde Kirchberg), Katastralgemeinde von Kirchberg am Wagram, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Dörfl (Gemeinde Klausen-Leopoldsdorf), Ortsteil von Klausen-Leopoldsdorf, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Dörfl (Gemeinde Lilienfeld), Katastralgemeinde der Stadt Lilienfeld, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Dörfl (Gemeinde Neustadtl), Ort bei Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Dörfl (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Dörfl (Gemeinde Reichenau), Ortschaft von Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Dörfl (Gemeinde St. Pölten), Katastralgemeinde (Ortschaft: Dörfl bei Ochsenburg) der Stadt St. Pölten, Niederösterreich
 Dörfl (Gemeinde Wolfpassing), Ortschaft von Wolfpassing, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Dörfl (Gemeinde Yspertal), Ortsteil von Yspertal, Bezirk Melk, Niederösterreich

 Dörfl (Gemeinde Bad Kreuzen), Katastralgemeinde von Bad Kreuzen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Dörfl (Gemeinde Edlbach), Ortsteil von Edlbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Dörfl (Gemeinde Kefermarkt), Ortschaft von Kefermarkt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Dörfl (Gemeinde Maria Neustift), Katastralgemeinde von Maria Neustift, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Dörfl (Gemeinde Niederneukirchen), Katastralgemeinde von Niederneukirchen, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Dörfl (Gemeinde Perg), Ortschaft der Stadt Perg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Dörfl (Gemeinde Pettenbach), Ortsteil von Pettenbach (Oberösterreich), Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Dörfl (Gemeinde Pucking), Ortschaft von Pucking, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Dörfl (Gemeinde Steinbach), Ortsteil von Steinbach am Ziehberg, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Dörfl (Gemeinde Vöcklabruck), Ortschaft von Vöcklabruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Dörfl (Gemeinde Waldhausen), Ortschaft von Waldhausen im Strudengau, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Dörfl (Gemeinde Weißkirchen), Ortsteil von Weißkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Dörfl (Gemeinde Weyer), Ortsteil von Weyer (Oberösterreich), Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Dörfl (Gemeinde Windhaag bei Perg), Ort in der Ortschaft Asching, Windhaag bei Perg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Im Dörfl, Ort bei Judendorf in Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

 Dörfl (Gemeinde Ramingstein), Ortsteil von Ramingstein, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg

 Dörfl (Gemeinde Deutschlandsberg), Ortsteil von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Feistritztal), Ortsteil von Feistritztal, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Hirschegg-Pack), Streusiedlung bei Hirschegg-Pack, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Ilz), Katastralgemeinde von Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Kalwang), Ortsteil von Kalwang, Bezirk Leoben, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Landl), Ort bei Landl im Gesäuse, Bezirk Liezen, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Ligist), Ort bei Ligist, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Dörfl an der Raab, Katastralgemeinde von Mitterdorf an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Riegersburg), Ortschaft von Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Pöllau), Ortsteil von Pöllau (Steiermark), Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Pöllauberg), Ortsteil von Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Sankt Georgen), Ortsteil von Sankt Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Sankt Lorenzen), Ortsteil von Sankt Lorenzen am Wechsel, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Sölk), Ortsteil von Sölk, Bezirk Liezen, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Straden), Ortsteil von Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Stainach-Pürgg), Ortsteil von Stainach-Pürgg, Bezirk Liezen, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Thannhausen), Ortsteil von Thannhausen (Steiermark), Bezirk Weiz, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Vorau), Ortslage der Ortschaft Vornholz bei Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Dörfl (Gemeinde Waldbach-Mönichwald), Ortsteil von Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Dörfl (Gemeinde Assling), Katastralgemeinde von Assling, Bezirk Lienz, Tirol
 Dörfl (Gemeinde Tulfes), Ortsteil von Tulfes, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Ortschaften in Südtirol, Italien:
 Dörfl (Graun im Vinschgau), Ortschaft der Gemeinde Graun im Vinschgau 
 Dörfl (Antholz), Weiler in der Gemeinde Rasen-Antholz
 Dörfl (Vintl), Weiler der Fraktion Obervintl in der Gemeinde Vintl

sowie:
 Dědinka, Ortsteil von Troubelice, Okres Olomouc, Tschechien

Siehe auch:
 Dörfel, Dörfle, Dörflein